Danyliwka (ukrainisch ) ist der Name folgender Dörfer in der Ukraine:
 Danyliwka, in Oblast Charkiw, Rajon Isjum; siehe Danyliwka (Isjum)
 Danyliwka, in Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja; siehe Danyliwka (Bilohirja)
 Danyliwka, in Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske; siehe Danyliwka (Pokrowske)
 Danyliwka, in Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih; siehe Danyliwka (Krywyj Rih)
 Danyliwka, in Oblast Kiew, Rajon Wassylkiw; siehe Danyliwka (Wassylkiw)
 Danyliwka, in Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk; siehe Danyliwka (Starobilsk)
 Danyliwka, in Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka; siehe Danyliwka (Beresanka)
 Danyliwka, in Oblast Odessa, Rajon Beresiwka; siehe Danyliwka (Beresiwka)
 Danyliwka, in Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka; siehe Danyliwka (Welyka Mychajliwka)
 Danyliwka, in Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr; siehe Danyliwka (Schytomyr)
 Danyliwka, in Oblast Riwne, Rajon Ostroh; siehe Danyliwka (Ostroh)
 Danyliwka, in Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja; siehe Danyliwka (Saporischschja)
 Danyliwka, in Oblast Transkarpatien, Rajon Berehowe; siehe Danyliwka (Berehowe)
 Danyliwka, in Oblast Tschernihiw, Rajon Mena; siehe Danyliwka (Mena)

Danyliwka ist der Name folgender Siedlungen auf der Krim:
 Danyliwka, in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Jalta; siehe Danyliwka (Jalta)

Siehe auch:
 Danilowka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung